Чонджу — корейский топоним:
 Чонджу (КНДР) — город в провинции Пхёнан-Пукто КНДР.
 Чонджу (Республика Корея) — город в провинции Чолла-Пукто Республики Корея.

География Кореи